Stanisław Czerniewicz (1728-1785) – jezuita, od 1782 roku wikariusz generalny zakonu
 Stanisław Czerniewicz (ok. 1851-po 1912) – przemysłowiec, współwłaściciel odlewni dzwonów A. Zwoliński i S. Czerniewicz